Min (artista) —  artista sul-coreana
Min (culinária) — variedade de pratos típicos da culinária oriental
Min (mitologia) — deus da mitologia egípcia
Línguas min

Ou ainda :
 min — símbolo de  minuto, segundo o Sistema Internacional de Unidades
Madame Min  — bruxa, personagem da Disney
 
Desambiguação